Flens bezeichnet:

 ein Bier, siehe Flensburger Brauerei
 Rick Flens (* 1983), niederländischer Radrennfahrer